Ebele steht für:

 Ebele (Jäger), Person der nigerianischen Mythologie
 Ebele (Vorname), nigerianisch (Igbo) – siehe dort auch zu Vornamensträgern
 Ebele (Kongo), Fluss zum Kongo bei Mabero
 Ebelle, Stadt östlich von Benin City im Bundesstaat Edo, Nigeria